Альпорт или Алпорт () — топоним:

Населённые пункты 
 Альпорт (Дербишир) — деревня, расположенная в графстве Дербишир (Англия).
 Альпорт (Онтарио) — город, расположенный в провинции Онтарио (Канада).

Фамилия 
 Альпорт, Артур Сесил — врач, открывший Синдром Альпорта.

Другое 
 Синдром Альпорта
 Альпорт (река) — река в графстве Дербишир (Англия).

См. также 
 Олпорт